Plan B è l'ottavo album in studio del gruppo rock statunitense Huey Lewis and the News, pubblicato nel 2001.

Tracce 
We're Not Here for a Long Time (We're Here for a Good Time) – 3:53
My Other Woman – 4:06
I Ain't Perfect – 4:33
When I Write the Book (Rockpile cover) – 3:44
I'm Not in Love Yet (feat. Wynonna) – 4:28
Thank You, No. 19 – 4:52
Plan B – 3:27
The Rhythm Ranch – 4:49
Let Her Go and Start Over – 4:47
I Never Think About You – 5:16
So Little Kindness – 4:21

Collegamenti esterni